Farfallino – indumento maschile alternativo alla cravatta
 Alfabeto farfallino – gioco linguistico per bambini
 Farfallino – soprannome del calciatore Felice Borel
 Farfallino – soprannome del soprano Giacinto Fontana